Калькуляционный аргумент () — один из видов критики плановой экономики. Был впервые предложен Людвигом фон Мизесом в 1920 году и позднее подробно исследован Фридрихом Хайеком.
Он относится к проблеме рационального распределения ресурсов в экономике. В рыночной экономике эта проблема решается при помощи механизма спроса и предложения, при котором люди имеют возможность решать, как именно будут распределяться товары или услуги при помощи своей готовности отдавать деньги за них. Таким образом, цена товара содержит всю необходимую информацию о балансе спроса и предложения, что позволяет корректировать возникающие избытки и дефициты. Мизес и Хайек утверждают, что этот механизм является единственно возможным, и что из-за отсутствия информации, получаемой при помощи рыночных цен, социализм лишен возможности рационального распределения ресурсов. Те, кто поддерживают этот аргумент, считают, что он является доказательством неработоспособности плановой экономики. Этот вопрос горячо обсуждался в экономической теории в 1920-х и 1930-х годах.

В своей книге «Экономические вычисления в социалистическом содружестве» Людвиг фон Мизес обосновывал идею, что дефицит является непременной особенностью любой социалистической экономики, так как если все средства производства принадлежат государству, не существует способа получить рациональные цены для средств производства, потому что цены на них, в отличие от цен на потребительские товары, являются просто характеристикой внутренней передачи этих средств, а не результатом сознательного обмена. Таким образом, оценка средств производства становится невозможной, а значит, планирующий орган будет лишён возможности рационального распределения ресурсов. Он утверждал, что: «…рациональная экономическая активность невозможна в социалистической экономике». Эта критика была им развита более полно в 1922 году в книге «Социализм, экономический и социологический анализ».

Ещё ранее централизованное планирование также подвергалось критике со стороны социалистов, отдававших предпочтение децентрализованным методам экономического планирования, в том числе Петром Кропоткиным.

Теория

Сравнение разнородных товаров 
Так как капитал и труд являются сильно неоднородными (то есть имеют различные характеристики, которые принципиально определяют физическую продуктивность), экономически вычисления требуют некоего общего базиса для сравнения всех их форм.

Деньги, являясь универсальным средством обмена, позволяют очень просто проводить анализ цены разнообразных товаров — более дешёвые, при прочих равных условиях, являются более предпочтительными. Это так называемая сигнальная функция цены. Одновременно с этим ограниченность денег предотвращает чрезмерное использование товара.

В отсутствие денег нерыночный социализм лишён средства простого сравнения разнообразных товаров и будет вынужден проводить расчёт для каждого из них отдельно. Это означает, что принимаемые решения будут во многом произвольными и принимаемыми в условиях недостатка информации.

Вычисление полезности для капитальных и потребительских товаров 
Общий базис для сравнения товаров и услуг должен так же быть связан с благополучием потребителя. Кроме того, он должен делать возможным сравнение выгодности при выборе между немедленным и отложенным потреблением (для получения большего результата позднее) путём инвестиций в капитал. Использование денег как средства обмена и учёта является необходимым для решения этих двух проблем экономических вычислений. Для обоснования этого тезиса Мизес применил теорию предельной полезности. Согласно ей потребители стараются максимизировать получаемую полезность последней единицы денег, тратимой на каждый товар, откуда следует что в результате обмена потребительских товаров устанавливаются цены, которые представляют предельную полезность для потребителей, и деньги, таким образом, соответствуют удовлетворению потребителя.

Если деньги так же могут быть потрачены на капитальные товары и рабочую силу, то становится возможным сравнение между капитальными и потребительскими товарами. Это не значит, что капитальные товары оцениваются аккуратно — но это значит, что хоть какая-то оценка их становится возможной.

Первый элемент калькуляционного аргумента состоит в том, что экономические вычисления, таким образом, требуют использования денежной оценки для всех товаров. Это необходимое, но не достаточное условие.

В отсутствие механизма рыночной генерации цен социализм не имеет механизма соотнесения удовлетворения потребителя с экономической активностью. Стимулирующая функция цены позволяет распределённому интересу, например, желательности для каждого потребителя качественных и дешёвых туфель, соревноваться с концентрированной заинтересованностью обувщиков в дешёвых туфлях низкого качества. В её отсутствии, комитет, собранный для назначения цены, будет вынужден обращаться за консультацией к обувщикам, что приведёт к превалированию их интересов над интересами потребителей. Если этот процесс произойдёт во всех областях экономики, это приведёт к снижению совокупного благосостояния по сравнению с тем, которое бы обеспечила рыночная конкуренция

Теория экономического вычисления фон Мизеса находится в конфликте с трудовой теорией стоимости Адама Смита, Давида Рикардо и Карла Маркса. Согласно ей, для оценки капитальных товаров может применяться количество труда, затрачиваемого на их производство. В современной экономической науке трудовая теория стоимости практически не употребляется.

Предпринимательство 
Третьим условием возможности экономических вычислений является существование предпринимательства и рыночной конкуренции

Предприниматель получает прибыль за счёт удовлетворения неудовлетворённых потребностей, приближая тем самым цены к предельной. Их активность, приводя цены к равновесию спроса и предложения, делает цены более точным отражением предельной полезности товара для потребителя. Цены же, в свою очередь, являются основой для планирования производства на будущее.

При социализме же отсутствует мотив получения прибыли, а значит никто не заинтересован в увеличении полезности для пользователя, а значит планирующий орган будет не склонен вкладывать ресурсы в какие-либо новые идеи удовлетворения потребностей потребителей.

Согласованность планирования 
Четвёртым условием успешного экономического планирования является согласованность между теми, кто планирует производство продукции. Планирование может быть либо децентрализованным, что требует наличия какого-либо механизма для согласования планов, либо централизованным, что требует огромного объёма данных.

При рыночной экономике общий план производства является совокупностью индивидуальных планов капиталистов и предпринимателей. Так как все они черпают рабочую силу и капитал из единого конечного источника их планы автоматически, по меньшей мере частично, согласуются между собой. Хайек (1937) определил эффективное планирование как такое планирование, при котором все принимающие решения формируют план, содержащий всю необходимую информацию о планах других. Предприниматели получают эту информацию через цену, которая сообщает им об экономической ситуации, заставляя тем самым менять свои планы.

При децентрализованной плановой экономике, различные планирующие органы не имеют никаких средств для согласования своих планов. При централизованной же плановой экономике планирующий орган сталкивается с проблемой знания.

Оппонентами была высказана точка зрения, что вся экономика может рассматриваться как система уравнений. То есть необходимость в ценах отсутствует, достаточно, используя информацию о доступных ресурсах и предпочтениях потребителей, решить эту систему, найдя оптимальный способ распределения ресурсов. Хайек ответил на это, что составление подобной системы требует очень большого количества крайне сложной для получения информации, а также, что необходимый объём вычислений будет слишком велик. Это частично является следствием того, что люди, имеющие необходимую информацию, часто не понимают её значимость, либо лишены стимулов делиться ею.
Он утверждал, что единственное рациональное решение — использовать всё распределённое знание, имеющееся в рынке через механизм цен. Следует заметить, что эти ранние дебаты проходили, с одной стороны, до появления современных компьютеров, а с другой стороны, до возникновения теории хаоса. В 1980-х, Алек Ноув утверждал, что даже при использовании наилучших компьютеров, необходимые вычисления потребуют миллионов лет.

Также высказывалась точка зрения, что долгосрочные предсказания для настолько комплексных систем, как экономика, невозможны в принципе

Хайек (1935, 1937, 1940, 1945) обращал особое внимание на проблему знания для централизованного планирования, в частности, потому, что он оспаривал реалистичность модели Ланге, в которой имеется централизованное планирование распределения капитала, однако оно основывается на ценах, получаемых на свободном рынке потребительских товаров. Хайек утверждал, что такая симуляция рынка при централизованной плановой экономике не будет работать вследствие отсутствия предпринимательства и конкуренции, а также не существования аналога рынка капитала.

Аргументация Хайека также основывалась на утверждении, что значительное количество информации, имеющееся у одного из индивидуумов, не может быть собрано или использовано кем-либо ещё. Во-первых, может отсутствовать стимул к тому, чтобы делиться этой информацией с центральным (или даже локальным) планирующим органом. Во-вторых, он может сам не понимать ценность имеющейся у него информации, либо время требующееся на сбор, передачу и анализ информации может превышать время, в течение которого она является полезной. В-третьих, информация является бесполезной для других, если она не позволяет проводить осмысленное сравнение ценности (то есть не выражена в терминах денег как универсального средства сравнения). Таким образом, по мнению Хайека, единственный способ получать эту информацию — использовать цены на свободном рынке.

Рынок капитала 
Пятым условием возможности рационального экономического планирования является наличие действующего рынка капитала. Экономическая эффективность сильно зависит от того, насколько эффективно удаётся избегать ошибок при инвестициях в капитал, так как цена таких ошибок потенциально является очень большой. Это связано не только с непосредственными затратами на перенастройку и наладку соответствующего оборудования, но и с временем, которые теряется в этом процессе и не может быть использовано для производства потребительских товаров. Те, кто планируют капитальные инвестиции, должны, таким образом, предугадывать будущие тренды в предпочтениях потребителей для избежания неправильного их размещения.

Капиталисты планируют производство в целях максимального извлечения прибыли. Они используют цены для того, чтобы сформировать ожидания будущего развития, которые определяют накопления капитала, модель инвестиций внутри индустрии. Те, чьи инвестиции соответствуют пользовательским ожиданиям, получают прибыль, остальные же принуждаются становиться более эффективными либо покинуть бизнес.

Цены на рынке фьючерсов играют особую роль в этом процессе. Они позволяют предпринимателям согласовывать свои инвестиционные планы, обеспечивают связь между инвестиционными решениями и предпочтениями потребителей. Так как для большинства товаров рынка фьючерсов не существует, его роль играет рынок акций, работающий как «непрерывный рынок фьючерсов», постоянно оценивающий инвестиционные планы предпринимателей, обеспечивающий таким образом решение проблемы экономического планирования.

«Проблема экономических вычислений возникает в экономике, которая постоянно изменяется … Для решения этой проблемы требуется, прежде всего, чтобы капитал мог извлекаться из одной области деятельности и перемещаться в другие … [Это], фактически, означает капиталистов, которые покупают и продают акции и доли, которые получают и возвращают кредиты, спекулируют в разнообразных рынках» — Мизес

Существование финансового рынка является непременным условием для возможности эффективного экономического планирования. Оно приводит к экономической эффективности методом «проб и ошибок». Предприниматели, допускающие грубые ошибки при оценке предпочтений потребителей, несут финансовые убытки, лишаясь тем самым значимых последствий в индустрии. Те же, кто допускает самые маленькие ошибки, получают тем самым наибольшую прибыль, увеличивая свой капитал, а, значит, и влияние.

То есть, в целом именно комбинация использования денег для торговли всеми товарами на всех рынках, в сочетании с предпринимателями, стремящимися максимализировать прибыль, и дарвиновским отбором на финансовых рынках позволяют решать проблему рационального распределения ресурсов и прибылей в капиталистическом процессе.

Мизес утверждал, что при социализме решение этой проблемы невозможно, так как при социализме отсутствует обмен капитала в терминах общепризнанной единицы измерения (денег). Уравнительная же натура социализма препятствует существованию механизма спекуляций на финансовых рынках. Таким образом, по заключению Мизеса, при социализме отсутствует тенденция к улучшению организации капитала в производстве.

Реализация решений планирующего органа 
Хайек в книге «Дорога к рабству» утверждал также, что при централизованном распределении ресурсов, когда центральный планирующий орган должен часто изымать ресурсы и власть у подчиняющихся ему групп, неизбежно появление безжалостных лидеров, использующих угрозы и наказания для обеспечения хоть какой-то эффективности реализации планов, что, в сочетании с неэффективностью планирования, неизбежно приводит к возникновению жестоких диктатур.

Критика

Эффективность рынков 
Существует мнение, что свободный рынок распределяет ресурсы не обязательно эффективно. Алек Ноув утверждал, что в книге Мизеса «Экономический расчёт в социалистическом содружестве» «существует тенденция испортить дело неявным предположением о том, что капитализм и оптимальное распределение ресурсов идут рука об руку».

Экономист Джоан Робинсон утверждала, что многие цены в современном капитализме фактически являются «управляемыми», создаваемыми «квазимонополиями», что ставит под сомнение связь между рынками капитала и рациональным распределением ресурсов. (Мизес о такой связи и не говорил, его «аргумент» о другом — о связи цены товара и спроса на него).

Экономист Робин Ханел утверждает, что свободные рынки на самом деле систематически неэффективны, потому что внешние факторы повсеместны и потому, что рынки реального мира редко по-настоящему конкурентоспособны или находятся в равновесии.

Милтон Фридман согласился с тем, что рынки с монополистической конкуренцией неэффективны, но утверждает, что в странах со свободной торговлей давление внешней конкуренции могло бы заставить монополии вести себя конкурентно. В странах с протекционистской политикой внешняя конкуренция не может выполнить эту роль, но угроза потенциальной конкуренции (если бы компании злоупотребляли своим положением, новые конкуренты могли появиться и заполучить клиентов, недовольных старыми компаниями), все равно может снизить неэффективность.

Примечания

Библиография 
 Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство = Competition and Entrepreneurship (1973). — Социум, 2010.
 Boettke, Peter 1990 The Political Economy of Soviet Socialism
 Caldwell, B: 1997. Hayek and Socialism The Journal of Economic Literature V35 1856—1890
 Cottrell, Allin and Cockshott WP «Calculation, Complexity and Planning: The socialist calculation debate once again» Review of Political Economy
 Dickinson H.D. 1933 Price Formation in a Socialist Community in The Economic Journal
 Dickinson, H.D. 1939 The Economics of Socialism
 Hayek, F.A. 1935 Collectvist Economic Planning
 Hayek F.A. 1937 Economics and Knowledge Economica V4 N13 33-54.
 Hayek F.A. 1940 The Competitive «Solution» Economica V7 N26 pp 125—149
 Hayek, F.A. The Road to Serfdom
 Hayek, F.A. 1945 The Use of Knowledge in Society The American Economic Review
 Hayek, F.A. 1952 The Counter Revolution of Science
 Hayek, F.A. 1967 The New Confusion about Planning
 Lavoie, Don 1985 Rivalry and Central Planning
 Oscar Lange On the Economic Theory of Socialism I, 1936, Review of Economic Studies. V4 N1 53-71
 Oscar Lange 1937 «On the Economic Theory of Socialism II, . Review of Economic Studies. V4 N 123—142
 Oscar Lange On the Economic Theory of Socialism, 1938.
 Oscar Lange 1942 The Economic Operation of a Socialist Society I+II Contributions to Political Economy V6 p3-12, 13-24
 Oscar Lange 1957a Political Economy of Socialism
 Oscar Lange 1957b. Role of Planning in a socialist economy
 Oscar Lange 1967 The Computer and the Market in Socialism, Capitalism, and Economic Growth Feinstein Ed.
 Lachmann, L: 1978 Capital and Its Structure. Sheed, Andrews, and McMeel, Kansas City
 Lavoie, D: 1981. A Critique of the Standard Account of the Socialist Calculation Debate Journal ofLibertarian Studies N5 V1 41-87
 Lavoie, Don 1985 Rivalry and Central Planning
 Lerner, A. P. 1934 Economic Theory and Socialist Economy The Review of Economic Studies V2 N1 51-61
 Lerner, A. P. 1936 A note on Socialist Economics The Review of Economic Studies V4 N1 72-76
 Lerner, A. P. 1937 Statics and Dynamics in Socialist Economics The Economic Journal V47 N186 253—270
 Lerner, A. P. 1938 Theory and Practice in Socialist Economics The Review of Economic Studies V6 N1 71-5
 Lerner, A. P. 1944 The Economics of Control
 MacKenzie, D.W. 2008 „Social Dividends, Bureaucratic Rules, and Entrepreneurial Discretion“
 MacKenzie, D.W. 2006 „Oscar Lange and the Impossibility of Economic Calculation“, Studia Economicze
 Mises L.E. 1912 The Theory of Money and Credit
 Mises L.E. 1920 Economic Calculation in the Socialist Commonwealth, reprinted in Hayek (1935)
 Mises L.E. 1922[1936] Socialism, and Economic and Sociological Analysis
 Mises 1933 Planned Economy and Socialism; reprinted in Selected Writings of Ludwig von Mises, The Liberty Fund (2002) Richard M Ebeling ed.
 Mises L.E. 1944 Bureaucracy
 Mises L.E. 1944 Omnipotent Government
 Mises L.E. 1949 Human Action
 Mises L.E. 1957 Theory and History
 Roemer, John (1994). A Future for Socialism, Verso Press.
 Spufford, Francis. 2010 Red Plenty, Faber & Faber.
 Stiglitz, J: 1994. Whither Socialism? MIT Press
 Vaughn, Karen. 1980. Economic Calculation under Socialism: The Austrian Contribution. Economic Inquiry 18:535-54
 Yunker, James A. Post-Lange Market Socialism» 1995, Journal of Economic Issues

Ссылки 
 The Socialist Calculation Debate and the Austrian Critique of Central Economic Planning by Andrew Chamberlain
 The Impossibility of Economic Calculation Under Socialism by Ludwig von Mises
 The Use of Knowledge in Society by Friedrich Hayek
 Oskar Lange and the Impossibility of Economic Calculation by D.W. MacKenzie
 Socialism: Still Impossible After All These Years by  and Peter T. Leeson
 The «Economic Calculation» controversy: unravelling of a myth by Robin Cox
 Must Economies Be Rational? by 
 The economics of information, market socialism and Hayek’s legacy
 Information and Economics: A Critique of Hayek by Allin F. Cottrell and W. Paul Cockshott
 Review Essay to Towards a New Socialism? by Allin F. Cottrell and W. Paul Cockshott by Len Brewster
 Real Socialism Wouldn’t Work Either
 Calculation, Complexity and Planning: The Socialist Calculation Debate Once Again
 The End of Socialism and the Calculation Debate Revisited by Murray Rothbard
 Socialism: A Property or Knowledge Problem? by Hans-Hermann Hoppe

Экономические термины
Австрийская школа
Критика политических теорий
Экономическое планирование